nbc steht für:
 Chang (Sprache) (auch Changyanguh oder Mojung; ISO-639-3-Code), eine der Konyak-Naga-Sprachen in Nordindien

NbC steht für:
 Niobcarbid, intermetallische Verbindung aus Niob und Kohlenstoff

NBC steht für:
 Namibian Broadcasting Corporation, die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt in Namibia
 National Bank of Canada, privates kanadisches Kreditinstitut
 National Broadcasting Company, US-amerikanisches Medien-Netzwerk
 Niederländische Basisklassifikation, eine Dezimalklassifikation für Bibliotheken
 Nies Babylonian Collection, babylonische Keilschrifttexte, siehe Yale Babylonian Collection #Einteilungen
 Nürnberger Basketball Club

Abkürzung